Akören (district), een Turks district in de provincie Konya
 Akören (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Akören